Таза-Эль-Хосейма-Таунат () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко на севере страны. Разделена между новыми областями: Танжер — Тетуан — Эль-Хосейма, Восточная, Фес — Мекнес. Здесь находится популярная у туристов гора Джебель-Бу-Иблан.

Территория — 24 155 км² с населением 1 807 113 чел. (перепись 2004). Административный центр — город Таза.

Область состояла из четырёх провинций:
 Провинция Эль-Хосейма вошла в состав области Танжер — Тетуан — Эль-Хосейма
 Провинция Таунат вошла в состав области Фес — Мекнес
 Провинция Таза вошла в состав Фес — Мекнес
 Провинция Герсиф вошла в состав Восточной области

Области Марокко